O fone de ouvido Neuro RX Gamma é um auscultador médico e terapêutico para pacientes que sofrem de Alzheimer. É um fone de ouvido que emite energia pulsada próximo do infravermelho de forma síncrona ou assíncrona através de diodos colocados no couro cabeludo e dentro de uma narina.

O Neuro RX Gamma é não invasivo, fornece energia, pulsando na taxa gama de 40Hz, para a região responsável pela memória no cérebro (a amígdala, o hipocampo, o cerebelo e o córtex pré-frontal) em sessões diárias de tratamento. Foi projetado para ser adequado para uso doméstico.

 
Infravermelho
Biomedicina
Fones de ouvido